Etnologia:
 Els sama són un grup ètnic austronèsic relacionats amb els badjao.
 Geografia:
 Sama (Llangréu) és una parròquia del conceyu de Llangréu, a Astúries.
 Lingüística:
 Sama (llengua d'Angola) és un idioma bantu que parlen els sames a Angola.
 Les llengües Sama-Badjao són una família de llengües malaiopolinèsies parlades pels sames i els badjao a Borneo i l'arxipèlag de Sulu.

Vegeu també 
 Samma